Будища — название населённых пунктов на Украине:

 Будища — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Будища — село в Глуховском районе Сумской области.

См. также 
 Лютенские Будища
 Будище